

Patronyme
 Antoine Lagnel, (1831-1907), était un homme politique français ;
 Jean-Louis Lagnel, (1764-1822), fut l'inventeur des santons d'argile.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand